'„Inseparabili” se poate referi la:
 Inseparabili'' — al doilea album de studio al interpretei Anna Lesko;
 „Inseparabili” — al doilea extras pe single al interpretei Anna Lesko.